Niemcy:
 Brüggen – dzielnica miasta Gronau (Leine)
 Brüggen – dzielnica miasta Kerpen
 Brüggen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen

Osoby:
 Frans Brüggen – niderlandzki dyrygent

Zobacz też:
 Brügge